Дурна — українська річка, притока Вовчої
 Дурна — російська річка, притока Сестри